Todd W. Simpson (né le  à North Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a commencé sa carrière avec les Flames de Calgary en 1995-1996, avec lesquels il a disputé quatre saisons. Il a ensuite successivement porté les couleurs des Panthers de la Floride, des Coyotes de Phoenix, des Sénateurs d'Ottawa, des Mighty Ducks d'Anaheim, des Blackhawks de Chicago et des Canadiens de Montréal. Il a signé un contrat avec l'équipe allemande des Scorpions de Hanovre au cours de l'été 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1991-1992|| Bears de Brown|| NCAA|| 14|| 1|| 3|| 4|| 20|| || || || || 
|- 
| 1992-1993|| Americans de Tri-City|| LHOu|| 69|| 5|| 18|| 23|| 196|| 4|| 0|| 0|| 0|| 13
|-
|rowspan="2"| 1993-1994|| Americans de Tri-City|| LHOu|| 12|| 2|| 3|| 5|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Blades de Saskatoon|| LHOu|| 51|| 7|| 19|| 26|| 175|| 16|| 1|| 5|| 6|| 42
|- 
| 1994-1995|| Flames de Saint-Jean|| LAH|| 80|| 3|| 10|| 13|| 321|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1995-1996|| Flames de Saint-Jean|| LAH|| 66|| 4|| 13|| 17|| 277|| 16|| 2|| 3|| 5|| 32
|- 
| 1995-1996|| Flames de Calgary|| LNH|| 6|| 0|| 0|| 0|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Flames de Calgary|| LNH|| 82|| 1|| 13|| 14|| 208||-|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1997-1998|| Flames de Calgary|| LNH|| 53|| 1|| 5|| 6|| 109||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Flames de Calgary|| LNH|| 73|| 2|| 8|| 10|| 151||-|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1999-2000|| Panthers de la Floride|| LNH|| 82|| 1|| 6|| 7|| 202|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2000-2001|| Panthers de la Floride|| LNH|| 25|| 1|| 3|| 4|| 74||-|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2000-2001|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 13|| 0|| 1|| 1|| 12||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 67|| 2|| 13|| 15|| 152|| 5|| 0|| 2|| 2|| 6
|- 
| 2002-2003|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 66|| 2|| 7|| 9|| 135||-|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"|2003-2004|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 46|| 4|| 3|| 7|| 105||-|| -|| -|| -|| -
|-
|Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 16|| 0|| 1|| 1|| 47|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2004-2005|| Blue Fox de Herning IK|| Al-Bank ligaen|| 7|| 2|| 3|| 5|| 35|| 16|| 3|| 5|| 8|| 82
|-
|rowspan="2"|2005-2006|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 45|| 0|| 3|| 3|| 116|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Canadiens de Montréal|| LNH|| 6|| 0|| 0|| 0|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2006-2007 || Hannover Scorpions|| DEL|| 45|| 1|| 9|| 10|| 174|| 6|| 0|| 0|| 0|| 49

| 580 || 14 || 63 || 77 ||  || 9 || 0 || 2 || 2 || 10

Références 

Naissance en mai 1973
Naissance à North Vancouver
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Bears de Brown
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Hannover Scorpions
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Herning IK
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché